

Geografia

Greiffenberg – frazione della città di Angermünde (Brandeburgo)

Greiffenberg, oggi Gryfów Śląski – città nel voivodato della Bassa Slesia

Altro 
Hans von Greiffenberg – generale tedesco